Crveno oko (medicina)
 Crveno oko (fotografija)